In Sachsen gibt es zwei als Verwaltungsgemeinschaften Reichenbach benannte Verwaltungsgemeinschaften:
 Verwaltungsgemeinschaft Reichenbach im Vogtland (bis 30. April 2003 Verwaltungsgemeinschaft Reichenbach/Vogtl.)
 Verwaltungsgemeinschaft Reichenbach/O.L. (bis 30. November 2004 Verwaltungsgemeinschaft Reichenbach)